Protahovačka je:
 stroj na přesné obrábění kovů, viz Protahování
 slangový výraz pro rovinnou frézku na dřevo  – Tloušťkovací frézka